Mirena peut désigner : 
 Mirena, une agence pour l'emploi en Belgique
 Mirena, une localité du Kosovo
 Une marque de dispositif intra-utérin